Сценарий в психологии — жизненный план человека, созданный им ещё в детстве, под значительным влиянием родителей или близких людей.

Сценарий в трансакционном анализе 
Одним из наиболее известных приверженцев теории сценариев был психолог и психиатр, создатель трансакционного анализа, Эрик Леннард Берн (1910—1970). Он изложил свои наблюдения и выводы по этому вопросу в своей книге «What Do You Say After You Say Hello?» («Что вы говорите после того, как сказали здравствуйте?»). В русскоязычном пространстве эта книга больше известна под названием «Люди, которые играют в игры», так как в большинстве случаев издавалась именно под ним.

Список основных сценариев

«Пока не» 
Есть огромное количество разнообразных вариантов этого сценария, но, в общем, их сценарные директивы сводятся к мысли о том, что ничто хорошее не случится, пока что-то менее хорошее не закончится. Например: «Когда я выйду на пенсию, то смогу путешествовать», «В другой жизни мне воздастся по заслугам» и прочее.

«После» 
Сценарий «после» в каком-то смысле представляет собой сценарий «Пока не» наоборот. То есть, после чего-то хорошего должно обязательно приключиться что-нибудь плохое. Оно послужит своеобразной расплатой. Например: «Я могу радоваться сегодня, но завтра должен буду за это заплатить», «После женитьбы (или замужества) жизнь состоит только лишь из одних обязательств» и прочее.

«Никогда» 
Директиву, лежащую в основании этого сценария, можно сформулировать так: «Я никогда не получу того, чего больше всего хочу».

«Всегда» 
Данный сценарий порождает цепь событий, которая обычно именуется «полосой неудач» или «полосой невезения». Эрик Берн приводил по поводу этого сценария такой пример: человек, который застрял посреди шоссе, из-за того, что у него внезапно закончился бензин, за несколько дней до происшествия, сам не замечая того, начинает поглядывать на указатель.

«Почти» 
При объяснении сути этого сценария можно вспомнить миф о Сизифе. Этот знаменитый герой древнегреческих мифов прогневал богов и был обречён вкатывать на гору огромный камень. Когда Сизиф почти достигал вершины, камень выскальзывал у него из рук и катился к подножию. Нечто похожее происходит и в жизни человека, обладающего этим сценарием: он пытается что-то сделать, но редко ему удаётся довести дела до конца.

Антисценарии 
Если идея сценариев существовала ещё до Эрика Берна, то предположение о существовании так же так называемых «антисценариев» было выдвинуто именно им.

Итак, согласно Эрику Берну, антисценарий — противоположность сценарию. Иначе говоря, если человек действует вопреки своим сценарным директивам, то он живёт по антисценарию.

Изменение сценария 
При желании сценарий можно изменить, но сделать это непросто. По мнению Эрика Берна, помочь в этом могут «любовь, война и психотерапия». Чтобы изменить сценарий самостоятельно, необходимо:
 понять, в чём состоит ваш сценарий;
 научиться распознавать однозначные установки и изменить или избавиться от них;
 стараться избегать ситуаций, предварительно проанализировав повторяющиеся модели поведения, в которых вы неизбежно обречены на поражение;
 получить «разрешение» — отменить сценарий может авторитетный для вас человек.

Примечания

Ссылки 
 Сценарий жизненный личности по Эрику Бёрну
 Эрик Берн - популярно. Родитель-Ребёнок-Взрослый. Треугольник Карпмана: Агрессор-Жертва-Спаситель. Сценарий и антисценарий // Форум Александра Вакурова.

Психологические явления